Miejscowości w Polsce:
 Kłopoty-Bańki
 Kłopoty-Bujny
 Kłopoty-Patry
 Kłopoty-Stanisławy